Il singolare del torneo di tennis Agadir Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Goran Prpić che ha battuto in finale Mark Koevermans 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (semifinali)
 Fernando Luna (quarti di finale)
 Franco Davín (secondo turno)
 Martin Střelba (quarti di finale)

 Assente
 Assente
 Christer Allgårdh (secondo turno)
 Andres Võsand (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Agadir Challenger 1989